Арнавуткој је град и округ у истанбулском вилајету, формиран је 2008. године од западног дела дистрикта Газиосманпаша и делова других дистриката, претежно Чаталџе. Начелник је Ахмет Хашим Балтаџи (AKP). Налази се на европској страни и на обали Црног мора.

Спољашње везе 

 

Истанбул (вилајет)

hu:Arnavutköy